Задво́рная улица — улица во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Касимовской до Средней улицы.

История 
Название Задворная улица известно с конца XIX века, связано с тем, что на улицу выходили задворные участки Волковой деревни.

Достопримечательности 
 Перехватывающая парковка
 Детский сад № 8

Примечания

Литература

Ссылки